Тэкоделькы (устар. Тэкодель-Кы) — река в Ямало-Ненецком автономном округе России, протекает по территории Красноселькупского района в южном направлении.

Берёт начало в урочище Пильнярыльняры из озёр Пильто на высоте 56,6 метров над уровнем моря. Русло извилистое, ширина в нижнем течении — 52 метра, глубина — 1,8 м, дно вязкое, скорость течения — 0,6 м/с. Впадает в реку Часельку в 105 км от её устья по левому берегу.

Длина — 186 км, площадь водосборного бассейна — 2590 км². Населённых пунктов на реке нет.

Притоки 
(расстояние от устья)

 11 км — река Тэкотэдылькы
 71 км — река Тюнампылькикэ
 84 км — река Ираткы
 91 км — река Варга-Нярылькы
 112 км — река Пилькы
 133 км — река Кыпа-Тэкоделькы
 158 км — река Сыпалькы

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Бассейновый округ — Нижнеобский
 Речной бассейн — Таз
 Водохозяйственный участок — Таз

Примечания

Топографические карты 
 
 
 

Притоки Часельки
Реки Красноселькупского района